Jan Pruszyński – rotmistrz
 Jan Pruszyński – prawnik
 Jan Pruszyński – Naczelny Chirurg Wojska Polskiego, szef Katedry i Kliniki Chirurgicznej Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, twórca pierwszej w wojskowej służbie zdrowia szkoły torakochirurgicznej

Przypisy